Deux solitudes, expression canadienne, revient à l’auteur Hugh MacLennan dans son roman;
  (Two Solitudes), le roman de Hugh MacLennan;
 Deux solitudes (Two Solitudes), l'adaptation cinématographique, réalisé par Lionel Chetwynd et sorti en 1978